Der Mitropapokal 1981/82 war die 41. Auflage des Fußballwettbewerbs. AC Mailand gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1981/82
 Europapokal der Pokalsieger 1981/82
 UEFA-Pokal 1981/82

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1981/82 auf www.rsssf.com

1981/82
Fußballsaison 1981/82